Soulis ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasios Soulis (* 1987), schwedischer Schauspieler
 John Soulis († 1318), schottischer Ritter
 John de Soulis siehe John de Soules

 William de Soulis († 1292 oder 1293), schottischer Adliger 
 William Soulis († 1320/21), schottischer Adliger und Verschwörer